Santa Elisabet, mare de Sant Joan Baptista, la festivitat de la qual se celebra dia 5 de novembre
 Santa Elisabet d'Hongria, princesa d'Hongria i monja franciscana, la festivitat de la qual se celebra dia 17 de novembre (dia 19, fins a 1969)
 Santa Elisabet de Portugal, reina consort de Portugal i monja clarissa, la festivitat de la qual se celebra dia 4 de juliol (dia 8, fins a 1969)
 Santa Elisabet de Schönau, abadessa benedictina alemanya la festivitat de la qual se celebra dia 18 de juny
 Santa Elizabeth Ann Seton, religiosa americana la festivitat de la qual se celebra dia 4 de gener
 Santa Elisabet de la Trinitat, monja carmelitana la festivitat de la qual se celebra dia 9 de novembre